Terral (Oklahoma), plaats (town) in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Terral (wind), Mediterraanse wind in Zuid-Spanje
 Terral (Pablo Alborán), album van zanger Pablo Alborán
 Terral (Raimundo Fagner), album van zanger Raimundo Fagner